Solon o Solón puede referirse a:
 Solón (c. 638 a. C.–558 a. C.), poeta, reformador, legislador y estadista ateniense.
 Solon (Iowa), ciudad en el condado de Johnson, estado estadounidense de Iowa.
 Solon (Maine), pueblo en el condado de Somerset, estado estadounidense de Maine.
 Solon (Nueva York), pueblo en el condado de Cortland, estado estadounidense de Nueva York.
 Solon (Grande-Rivière-du-Nord), 2ª sección comunal de la comuna haitiana de Grande-Rivière-du-Nord.
 Solon (Saint-Louis-du-Sud), 6ª sección comunal de la comuna haitiana de Saint-Louis-du-Sud.
 Solon (Torbeck), 3ª sección comunal de la comuna haitiana de Torbeck.
 Varios municipios estadounidenses llamados Municipio de Solon .